Марія Тюдор:

 Марія I Тюдор — королева Англії з 1553 року.
 Марія Тюдор — королева Франції з 1514 року.
 «Марія Тюдор» — п'єса Віктора Гюго 1833